{{Ficha de noble
| nombre = Alberto José de Sajonia
| título = Margrave de Meissen
|título1 = Jefe de la Casa Real de Sajonia
| imagen = Albert Wettyn.JPG
| epígrafe      = 
|otros títulos = Príncipe y duque de Sajonia
| reinado1 = 23 de julio de 2012-6 de octubre de 2012
| predecesor1 = María Manuel
| sucesor1 = Disputado entre Alejandro y Rudiger
| cónyuge = Elmira Henke
| nombre completo    = Alberto José María Francisco Javier| dinastía = Wettin
| padre = Federico Cristián de Sajonia
| madre = Isabel Elena de Thurn y Taxis
| fecha de nacimiento = 30 de noviembre de 1934
| lugar de nacimiento =  Bamberg, Baviera, Alemania nazi
| fecha de fallecimiento = 6 de octubre de 2012 (77 años)
| lugar de fallecimiento =  Múnich, Baviera, Alemania
| lugar de entierro = Cementerio Católico de Friedrichstadt, Dresde
| religión     = Catolicismo
}}

Alberto José de Sajonia(en alemán, Albert Joseph von Sachsen; Bamberg, 30 de noviembre de 1934-Múnich, 6 de octubre de 2012) fue la cabeza de la Casa real de Sajonia y un historiador alemán.

 Primeros años de vida 
Fue el cuarto hijo, el más joven, del príncipe Federico Cristián de Sajonia y de su esposa, la princesa Isabel Elena de Thurn y Taxis. Era el hermano menor del margrave María Manuel de Meissen, quien fue su predecesor como la cabeza de la Casa Real de Sajonia.

Alberto recibió su educación secundaria en el Federal Gymnasium en Bregenz, Austria. Pasó su matura en 1954. Sus padres y sus hijos se trasladaron a Múnich, con el apoyo de los parientes de su madre de la dinastía Thurn y Taxis. En Múnich, Alberto estudió en la Universidad Ludwig Maximilian. Inicialmente estudió macroeconomía y luego pasó a historia y etnografía. El 13 de febrero de 1961, recibió su doctorado por una tesis sobre su tatarabuelo, el rey Juan I de Sajonia, y su reforma del derecho comercial sajón.

 Vida pública 
El 30 de enero de 1960, Alberto fundó el Studiengruppe für Sächsische Geschichte und Kultur e.V. ("Grupo de estudio de la historia y la cultura sajonas") junto con sus padres, su hermano mayor María Manuel, algunos otros nobles sajones, el Capítulo de la Orden Militar de San Enrique, el capítulo de la asociación de personas de Dresde y la asociación de Heimatvertriebene en el departamento de historia de la Universidad de Múnich. Este grupo de estudio se convirtió en una de las sociedades históricas más grandes de Alemania Occidental. Después de completar sus estudios, Alberto trabajó como historiador y referente. Estudió la historia del Ducado de Sajonia y la del Reino de Sajonia, en particular la relación de Sajonia con Baviera.

En ocasiones, fue vicepresidente de la Bund der Mitteldeutschen ("Asociación de Alemanes Centrales"). En 1972, se unió al Mitteldeutschen Kulturrat e.V. ("Consejo Central de Cultura de Alemania"), donde representó los intereses del Estado Libre de Sajonia.

En el verano de 1982, se le permitió visitar Sajonia por primera vez desde su juventud. Volvió a visitarlo en 1983 y 1985. No se le permitió volver a entrar en la República Democrática Alemana, por razones desconocidas, hasta 1989/1990. El 22 de enero de 1990, participó en una manifestación del lunes en Dresde y se le pidió inesperadamente que se dirigiera a la multitud. Le contó a su audiencia sobre su tarea de reconstruir Sajonia y terminó con las palabras "Viva Sajonia, Alemania, Europa y la cultura cristiana occidental".

En las elecciones posteriores para el parlamento sajón, se presentó como candidato del DSU; no fue elegido, ni el gobierno recién elegido de Sajonia lo contrató como consejero. Después de la reunificación alemana, intentó recuperar algunas de las antiguas posesiones de su familia.

 Matrimonio 
Alberto se casó morganáticamente con Elmira Henke en una ceremonia civil el 10 de abril de 1980 en Múnich, y en una ceremonia religiosa el 12 de abril de 1980, en la iglesia de los Teatinos y de San Cayetano, también en Múnich. Elmira ayudó a Alberto con sus estudios científicos e históricos; se especializó en temas etnográficos. Alberto y Elmira no tuvieron hijos.

 Ancestros 

 Referencias 

 Enlaces externos 
Website de la Casa de Wettin 
La página web oficial del príncipe Alberto y la princesa Elmira de Sajonia
 Alberto, príncipe de Sajonia: Im Dienst der Tradition des Hauses Wettin und der angestammten Heimat Sachsen'', Autobiografía (PDF; 36 KB) 

Casa de Wettin
Nacidos en Bamberg
Príncipes de Sajonia
Historiadores de Alemania
Católicos de Alemania
Escritores de Alemania del siglo XX
Fallecidos en Múnich